Vägen kan syfta på:

Vägen (förintelsemonument)  – monument till åminnelse av Förintelsen vid Raoul Wallenbergs torg i Stockholm.
 Vägen (roman) – en roman från 2006 av Cormac McCarthy, originaltitel The Road
 Vägen (film) – en film från 2009 baserad på romanen, originaltitel The Road
 Vägen, Storfors kommun – en ort i Storfors kommun
 Vägen (nomineringsgrupp) - en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan.

Se även
Väg